Путейская — остановочный пункт на линии Джанкой-Николаев Херсонской дирекции Одесской железной дороги в Днепровском районе города Херсона.

Находится в 4 км от станции Херсон.

В настоящее время от Путейской до Херсона на пригородном поезде можно добраться за 10-13 минут;

от Путейской до Антоновки за 14-15 минут;

Северный выход к пос. Текстильный, Южный выход к Бериславскому шоссе.

Сообщение 
На июль 2015 года на платформе останавливаются следующие пригородные поезда:

Остановочные пункты Одесской железной дороги
Транспортные здания и сооружения Херсона